Mornac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mornac, Charente, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Mornac-sur-Seudre, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,